Яковлєв — російське прізвище, патронім від імені Яків. Жіноча форма — Яковлєва.

Відомі носії

А 
 Яковлєв Анатолій Адольфович — майстер художньої обробки деревини (Хмельницька область), заслужений майстер народної творчості України.
 Яковлєв Андрій Вікторович — російський спортсмен, майстер спорту із спідвею
 Яковлєв Андрій Володимирович (1971) — український режисер і сценарист, автор Студії 95 квартал.

Б 
 Яковлєв Борис Іванович (1884—1963) — український і російський скульптор.

В 
 Яковлєв Валентин Миколайович (1892—1918) — один з керівників боротьби за Радянську владу в Сибіру, голова Єнісейсько] Ради, заступник голови губвиконкому, член Центросибири.

 Яковлєв Василь:
 Яковлєв Василь Васильович (1925—1960) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945)
 Яковлєв Василь Данилович (1909—1980) — радянський воєначальник, віце-адмірал.
 Яковлєв Василь Миколайович (1908—1987) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1940)
 Яковлєв Василь Миколайович  — доктор технічних наук (1972).
 Яковлєв Василь Нестерович (1916—1997) — Герой Радянського Союзу (1944)
 Яковлєв Василь Федорович (1901—1971) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).

 Яковлєв Віктор Іванович — російський спортсмен, тренер збірної СРСР з мотоспорту
 Яковлєв Володимир

Є 
 Яковлєв Євген Григорович — перший директор Київського інженерно-будівельного інституту
 Яковлєв Євген Миколайович (1919—1971) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945)
 Яковлев Євген Олександрович (* 1967) — український плавець в ластах, багаторазовий чемпіон світу та Європи, заслужений майстер спорту України, заслужений тренер України.
 Яковлєв Євстафій Григорович (1914—1945) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945, посмертно)
 Яковлєв Єгор Володимирович — російський письменник, журналіст, головний редактор газети «Московские новости»

І 
 Яковлєв Іван Васильович (1881-1931) — російський письменник, етнограф, просвітитель
 Яковлєв Ігор Вікторович (1956) — український кінооператор
 Яковлєв Ігор Вікторович (1960) — російський спортсмен, майстер спорту міжнародного класу

К 
 Яковлєв Костянтин Сергійович (1890-1937) — удмуртський поет, драматург

М 
 Яковлєв Максим Михайлович — білоруський хокеїст, нападник
 Яковлєв Микола Дмитрович — радянський військовий діяч, маршал артилерії.
 Яковлєв Микола Олександрович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу (1944, посмертно)
 Яковлєв Микола Феофанович — радянський лінгвіст
 Яковлєв Микола Якович (1921—1993) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945)
 Яковлєв Михайло Іванович (1910—1943) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1942)
 Яковлєв Михайло Миколайович — російський живописець, графік, художник театру
 Яковлєв Михайло Павлович (1903—1939) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1939, посмертно)

О 
 Яковлев Олег Миколайович (1973—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яковлев Олег Петрович — майор Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Яковлєв Олександр Анатолійович (1946—2016) — радянський і російський актор театру і кіно.
 Яковлєв Олександр Іванович (1918—1989) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945)
 Яковлєв Олександр Ілліч (1924—2015) — учасник німецько-радянської війни, почесний громадянин Херсона.
 Яковлєв Олександр Миколайович (1923-2005) — радянський державний і політичний діяч, секретар та член Політбюро ЦК КПРС, головний ідеолог та «архітектор» Перебудови
 Яковлєв Олександр Никифорович (1908—1984) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1940)
 Яковлєв Олександр Олексійович (1915—1946) — радянський військовиик, Герой Радянського Союзу (1945)
 Яковлєв Олександр Сергійович (1906-1989) — радянський авіаконструктор
 Яковлєв Олексій Володимирович (1919—1982) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945)
 Яковлєв Олексій Олександрович (1923—1990) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1946)
 Яковлєв Олексій Семенович (1773—1817) — російський актор.
 Яковлєв Олексій Трохимович (1920—1944) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944, посмертно)

П 
 Яковлєв Петро Афанасійович (1925—1944) — Герой Радянського Союзу (1945)
 Яковлєв Петро Іванович (1670—1718) — російський воєначальник, який зруйнував Січ у 1709

С 
 Яковлєв Семен Олексійович (1909-1997) — український історик
 Яковлєв Семен Степанович (1892—1942) — якутський радянський письменник.
 Яковлєв Сергій Сергійович (1925-1996) — російський актор, народний артист Росії
 Яковлєв Сергій Сергійович (1855-1933) — професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри Новоросійського університету
 Яковлєв Сергій Хрисанфович (1912—1940) — Герой Радянського Союзу (1940)

Т 
 Яковлєв Тимофій Олексійович (1905—1974) — Герой Радянського Союзу (1945)
 Яковлєв Тимофій Якимович (1926—1985) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945)

Ю 
 Яковлєв Юрій Васильович (1928-2013) — радянський і російський актор, Народний артист СРСР
 Яковлєв Юрій Васильович (* 1938) — удмуртський актор театру, співак
 Яковлєв Юрій Віталійович — провідний інженер відділу ДП «Національний палац мистецтв „Україна“» (Київ), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Яковлєв Юрій Якович (1922—1995) — радянський і російський письменник, сценарист, драматург, поет

Я 
 Яковлєв Яків Аркадійович (1896-1938) — радянський партійний і державний діяч

Яковлєва (Яковлева) 
 Яковлєва Людмила Миколаївна (нар. 1942) — українська радянська діячка.
 Яковлева Маргарита Євгенівна (нар. 1981) — українська журналістка, прозаїк, поетеса, фотомитець. 
 Яковлєва Марина Олександрівна (нар. 1959) — радянська і російська актриса.
 Яковлева Марія Йосипівна (1918—?) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання. 
 Яковлева Наталія Миколаївна — українська громадська діячка, підприємиця, фахівець з підбору персоналу.
 Яковлєва Неллі Іллівна (1985) — український політичний аналітик, фахівець у галузі конфліктного менеджменту. Народний депутат України 9-го скликання.
 Яковлєва Оксана Миколаївна (нар. 1980) — українська біатлоністка, заслужений майстер спорту (2007).
 Яковлєва Олександра Євгенівна (нар. 1957) — радянська і російська актриса. Російський громадсько-політичний діяч регіонального рівня. 
 Яковлєва Олена Олексіївна (нар. 1961) — радянська і російська актриса. Народна артистка Російської Федерації (2002). 
 Яковлєва Олена Юріївна (Альона Яковлєва; нар. 1961) — радянська і російська акторка театру та кіно. Народна артистка Росії (2008). 
 Яковлєва Ольга Володимирівна (1986—2010) — російська баскетболістка. Майстер спорту Росії міжнародного класу. 
 Яковлєва Яніна Сергіївна (Журовська; нар. 1982) — українська волейболістка, нападаюча. Майстер спорту України. 
 Таїрова-Яковлева Тетяна Геннадіївна (у дівоцтві — Яковлева; нар. 1967) — російський історик (дослідниця України XVI—XVIII ст.), доктор історичних наук, професор кафедри історії народів країн СНД Інституту історії Санкт-Петербурзького державного університету (СПбДУ).

 Яковлєв — дослідно-конструкторське бюро

Див. також 
 Яковлів

Примітки 

Російські прізвища